Wilhelmine steht für:

 Wilhelmine, weiblicher Vorname, zu Namensträgerinnen siehe dort
 Wilhelmine, Ort im Kreis Schlawe, Provinz Pommern, seit 1945: Wilkowice in der Gmina Postomino, Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wilhelmine (Erzählung), Erzählung von Moritz August von Thümmel (1764)

Siehe auch:

 Wilhelmine von Preußen
 Grube Wilhelmine
 Grube Wilhelmine (Freusburg)
 Zeche Wilhelmine
 Zeche Wilhelmine Victoria